Sant Gervasi (sant), màrtir venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Toponímia:
 Sant Gervasi (Vilanova i la Geltrú), muntanya situada al municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Sarrià - Sant Gervasi, districte de la ciutat de Barcelona 
Sant Gervasi de Cassoles, antic municipi, actualment annexionat a Barcelona
Sant Gervasi - la Bonanova, barri del districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona 
Sant Gervasi - Galvany, barri del districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona 
 Estació de Sant Gervasi, estació de la línia 6 i de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya